Contea di Johnston o Johnston County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Johnston (Carolina del Nord)
 Contea di Johnston (Oklahoma)